

Мейсвілл — місто, штат Джорджія
 Мейсвілл — місто, штат Айова
 Мейсвілл — місто, штат Кентуккі
 Мейсвілл — місто, штат Міссурі
 Мейсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Мейсвілл — місто, штат Оклахома
 Мейсвілл — переписна місцевість, штат Арканзас
 Мейсвілл — переписна місцевість, штат Колорадо